С80 или С-80:
 одно из обозначений Су-80 — российского многоцелевого транспортного самолёта ОКБ им. П.О.Сухого.
 С-80 — трактор Сталинец-80
подводные лодки

 С-80 — советская дизельная подводная лодка проекта 644
 S-80-class submarine - серия испанских подводных лодок

а также:
 Nokia Series 80 — программная платформа для бизнес-смартфонов компании Nokia.
 S-80 — тяжёлый кран CH-53E «Супер Стэллион» компании Sikorsky Aircraft.
 Volvo S80 — автомобиль бизнес-класса шведской компании Volvo.